Luković ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksa Luković (* 1992), serbischer Eishockeyspieler
 Aleksandar Luković (* 1982), serbischer Fußballspieler
 Milan Luković (* 1986), serbischer Eishockeytorwart
 Stevan Luković (* 1993), serbischer Fußballspieler